Ирина Бранкович може да се отнася за:

 Ирина Кантакузина, по мъж Бранкович, деспина на Смедеревското деспотство и втора съпруга на деспот Георги Бранкович;

 Ирина Бранкович, дъщеря на сръбския деспот Лазар Бранкович и съпруга на Гьон II Кастриоти.